Валерий Александрович Захарьев (р. 13 июля 1953, Кустанай) — советский и российский актёр. Заслуженный артист Российской Федерации (1997).

Биография 
Валерий Захарьев в 1977 году окончил ВГИК (мастерская С. Ф. Бондарчука). Был актёром киностудии «Ленфильм». С 2000 года — актёр театра «Остров». В 2007 году дебютировал как кинорежиссёр, сняв ряд эпизодов «Улицы разбитых фонарей».

Личная жизнь 
В настоящее время разведен. Был женат дважды. Есть сын от первого брака и дочь от второго (1990 г.р.)

Награды 
 Заслуженный артист Российской Федерации (1997).

Театральные работы 
 «Все в сад» Роджер, Режиссёр: И. Шойхет
 «Эскориал», Король, Режиссёр: А. Галибин
 «7-я квартира», Роль: Сергей Игнатьевич, Режиссёр: А. Болонин
 «Без вины виноватые», Дудукин

Фильмография 
 2012 — Личные обстоятельства — Борис Моисеевич семейный врач Сундуковых
 2011 — Защита свидетелей — нотариус
 2010 — Семейный дом — врачик
 2006 — Секретные поручения — член комиссии
 2005 — Убойная сила-6 — Антонов
 2004 — Спецназ по-русски 2 — профессор Зарин
 2004 — Агентство НЛС-2 — эпизод
 2003 — Игра без правил
 2002 — Морской узел — Юрий Петрович бизнесмен
 2001—2004 — Чёрный ворон — врач
 2000 — Империя под ударом — социалист
 1999 — Улицы разбитых фонарей-2 Иванов (серия «Любовный напиток»), Володя Игнатенко (серия «Отпуск для героев»)
 1992 — Игра
 1992 — 22 июня, ровно в 4 часа… — Петька младший брат Бабина, библиотекарь
 1991 — В русском стиле — Игорь торговец оружия
 1990 — Шаги императора
 1990 — Рассказы из разных карманов (фильм-спектакль)
 1990 — Нет чужой земли — Константин Торсон
 1989 — Кончина — Павел Жоров
 1987 — Серебряные струны — красноармеец
 1987 — Поражение — сотрудник лаборатории
 1987 — Моонзунд — матрос пытался застрелить Артеньева
 1986 — Покушение на ГОЭЛРО — Валет, вор-карманник
 1986 — Лётное происшествие — Пилюта, авиатехник
 1986 — Левша
 1986 — Исключения без правил (фильм «Золотая пуговица») — врач
 1985 — Ради нескольких строчек — Рыбаков, наборщик дивизионной газеты
 1985 — Подвиг Одессы — эпизод
 1985 — Воскресный папа — Саша, врач, коллега Димы
 1985 — Вина лейтенанта Некрасова — стрелок, член экипажа самолёта
 1984 — Один и без оружия — водитель Иван
 1984 — Дорога к себе — Ваня
 1984 — Выигрыш одинокого коммерсанта
 1983 — Я тебя никогда не забуду — солдат в госпитале
 1983 — Требуются мужчины — Малышонков
 1983 — Небывальщина — эпизод
 1983 — За синими ночами — Миша Грач, инженер-строитель
 1983 — Этот негодяй Сидоров — Алёша Попович
 1983 — Высокая проба — Усвятцев
 1982 — Таможня — Пашка
 1982 — Пространство для маневра — сотрудник конструкторского бюро
 1982 — Встреча у высоких снегов
 1981—1982 — Красные колокола — Панин
 1981 — Штормовое предупреждение — Демьян
 1981 — Против течения — эпизод
 1981 — Ночь на четвёртом круге — Пилипков
 1981 — Контакт — Игорь
 1979 — Звон уходящего лета — эпизод
 1978 — Сегодня или никогда — Владимир Щербаков математик
 1978 — Поговорим, брат… — Лавруша
 1977 — Степь — Степка
 1977 — В профиль и анфас (Фильм третий. «Берега»)
 1976 — Кафе «Изотоп» — эпизод

Дубляж и закадровое озвучивание

Примечания

Ссылки 
 «Большой грех — некачественная работа»
 
 "Соседи знают меня как голос Мейсона"
 Татьянин день в Челябинске

Выпускники ВГИКа
Режиссёры России